Aleksandra Panova e Heather Watson erano le detentrici del titolo, ma la Watson non ha partecipato a questa edizione. Panova ha fatto coppia con Margarita Gasparjan.

Teste di serie 

  Margarita Gasparjan /  Aleksandra Panova 
  Vitalija D'jačenko /  Ol'ha Savčuk 

 
<li>  Hiroko Kuwata /  Demi Schuurs (primo turno)
<li>  Oksana Kalašnikova /  Danka Kovinić (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2015
Baku Cup 2015